Натуральне число 237
 237 рік до нашої ери
 237 рік нашої ери